Карга́  или Ка́рга:

Россия 
 Карга — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Карга — деревня в Берёзовском районе Пермского края.

Реки 
 Карга (приток Пышмы) — река в Тюменской области.
 Карга (приток Шобы) — река в Республике Карелия.
 Карга (протока) — протока в Томской области.

Разное 
 Карга — национальные единицы массы в Колумбии, Коста-Рике, Чили;
 Карга — национальная единица объёма сыпучих веществ в Мексике;
 Карга — железная скоба с острыми концами, забиваемая в бревно;
 Карга — ворона с тюркского языка;
 Карга — медведь с селькупского языка;
 Карга — «груз» с испанского языка;
 Карга — злобная старуха;
 Карга — топкое место в лесу.

См. также 
 Карг
 Карго
 Корга
 Илья-Карга — бывшая деревня в Большереченском районе Омской области.